Esta lista compreende a todos os 1.324 localizações do estado estadounidense de Ohio com os dados do Censo de 2010 ordenados em ordem alfabética:

Municípios

Ver também 
 Lista de cidades de Ohio

 
Ohio
Listas de Ohio